Michael Donnelly is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". Hij werd van 1988 tot 1991 gespeeld door Frank Runyeon.

Michael is de zoon van een arts, Arthur Donnelly. Zijn zus, Heather Donnelly, was psychiater in het ziekenhuis.

Michael was jarenlang priester, maar na een affaire met Julia Wainwright koos hij ervoor om weer bij te politie te gaan. Volgens Michael zelf was hij om de verkeerde redenen priester geworden.

Zijn grootste trauma was voor die tijd gebeurd. Hij schoot per ongeluk een jongetje genaamd Jamie dood tijdens zijn dagen als agent in Boston. Het kind van de zoon van Laura Asher, de vrouw met wie hij toen een verhouding had. Toen Laura in Santa Barbara arriveerde, wilde ze niets met Michael te maken hebben. Dit veranderde na een tijdje. De twee bedreven de liefde, maar Laura was een getrouwd vrouw. Rond die tijd werd Michael verdacht van de moord op drugsdealer Leo Mitchell. Toen Laura de dader bleek te zijn, voelde Michael zich erg verraden.

Michael begon aan een vriendschap met een ex-non genaamd Greta. Ze zorgden samen voor een achtergelaten baby.

Nikki Alvarez was zijn volgende vriendin. Van een huwelijk kwam het niet, enkel omdat Nikki omkwam bij een bomaanslag. Michael werd bitter over het leven en ging een relatie met Flame Beaufort aan.

In 1991 verdween Michael uit de serie. Hij kreeg geen echt afscheid. Hij werd domweg niet meer genoemd.

Donnely